Trobiolo, frazione di Roè Volciano (BS)
 Torrente Trobiolo, che sfocia a Piancogno, in Val Camonica
 Torrente Trobiolo, che sfocia a Pisogne, in Val Camonica